Selkä-Reposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkä-Reposaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Selkä-Reposaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar